Ruthea gummifera är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Georg Oscar Drude. Ruthea gummifera ingår i släktet Ruthea och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
gummifera